El término balinés puede referirse:

 a todo lo relativo a Bali, una isla indonesia;
  al idioma balinés;
  al gato balinés.